Scheltinga ist der Familienname folgender Personen:

 Alexius Scheltinga (1717–1780), russischer Kapitän und Forschungsreisender
 Diederik Scheltinga (* 1985), niederländischer Triathlet
 Evert Scheltinga (* 1987), niederländischer Triathlet
 Gerlach Scheltinga (1708–1765), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Juri Wladimirowitsch Scheltinga (1891–1962), russisch-sowjetischer Konteradmiral und Hochschullehrer
 Reinhold Scheltinga (1762–1834), russischer Kapitän
 Theo van Scheltinga (1914–1994), niederländischer Schachspieler
 Wladimir Wladimirowitsch Scheltinga (1864–1921), russischer Konteradmiral
 Woldemar Wybrand Scheltinga (1821–1884), russischer Kapitän
 Wybrand Gerlacus Scheltinga (1677–1718), niederländisch-russischer Konteradmiral